Die Players Championships 2020 war die insgesamt siebzehnte Austragung der Dartturnierserie. Sie war Teil der PDC Pro Tour 2020 und bestand aus insgesamt 23 Turnieren und damit 7 weniger als im Vorjahr. Sie sind relevant für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events der letzten zwölf Monate einfließen. Diese Rangliste bestimmte das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Nachdem aufgrund der COVID-19-Pandemie die Players Championships vorerst ausgesetzt wurden, entschied man sich, vom 8. bis zum 12. Juli unter dem Namen PDC Summer Series 5 Turniere hintereinander in Milton Keynes auszutragen. Da das Konzept der Summer Series aufging, wurde auch für den Zeitraum vom 12. bis zum 16. September ebenfalls eine Serie von fünf Players Championships, die PDC Autumn Series, angekündigt. Auch eine PDC Winter Series wurde ausgetragen.

Austragungsorte 
Die siebzehnte Saison der Players Championships fand in fünf verschiedenen Städten statt. Davon lagen vier in England und eine in Deutschland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 8. Februar 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 2 
Datum: 9. Februar 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 3 
Datum: 15. Februar 2020
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 4 
Datum: 16. Februar 2020
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 5 
Datum: 22. Februar 2020
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 6 
Datum: 23. Februar 2020
Austragungsort: Robin Park Arena,  Wigan
Link:

Players Championship 7 
Datum: 14. März 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 8 
Datum: 15. März 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 9 
Datum: 8. Juli 2020
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 10 
Datum: 9. Juli 2020
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 11 
Datum: 10. Juli 2020
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 12 
Datum: 11. Juli 2020
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 13 
Datum: 12. Juli 2020
Austragungsort:  Marshall Arena, Milton Keynes
Link:

Players Championship 14 
Datum: 12. September 2020
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 15 
Datum: 13. September 2020
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 16 
Datum: 14. September 2020
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 17 
Datum: 15. September 2020
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 18 
Datum: 16. September 2020
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 19 
Datum: 10. November 2020
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 20 
Datum: 11. November 2020
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 21 
Datum: 12. November 2020
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 22 
Datum: 13. November 2020
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 23 
Datum: 14. November 2020
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Preisgelder 
Folgendes Preisgeld wird bei jedem Players Championship Event an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Ranglisten

Players Championship Order of Merit 
Die Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizierte sich für die Players Championship Finals 2020 (Endstand: 14. November 2020):

PDC Summer Series Order of Merit 
Die PDC Summer Series Order of Merit vergab einen Startplatz für den Grand Slam of Darts 2020 an den höchstplatzierten Spieler, welcher sich noch nicht auf anderem Wege für das Turnier qualifiziert hatte. Da Peter Wright und Michael van Gerwen bereits qualifiziert waren, erhielt James Wade als Drittplatzierter den Startplatz
(Endstand: 12. Juli 2020).

PDC Autumn Series Order of Merit 
Auch der Erstplatzierte der PDC Autumn Series Order of Merit erhielt einen Startplatz beim Grand Slam of Darts 2020. Da die Spieler auf den ersten drei Plätzen bereits für den Grand Slam qualifiziert waren, erhielt Damon Heta als Viertplatzierter den Startplatz (Endstand: 16. September 2020).

PDC Winter Series Order of Merit 
Der letzte Startplatz beim Grand Slam of Darts 2020 wurde über die Winter Series Order of Merit vergeben. Erhalten hat ihn der höchstplatzierte noch nicht qualifizierte Spieler (Endstand: 14. November 2020).

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle 16 Nine dart finishes der 23 Players Championships 2020:

Einzelnachweise 

2020
PDC Pro Tour 2020